Krasnoarmijske (ukrainisch ; russische Entsprechung /Krasnoarmeiskoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnoperekopsk, siehe Krasnoarmijske (Krasnoperekopsk)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Krasnoarmijske (Rosdolne)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Krasnoarmijske (Nowoasowsk)
 ehemaliger Name eines Dorfes Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Nowoseliwka (Kramatorsk, Tscherkaske)

Zwischen 1935 und 1939 trug die Stadt Wilnjansk ebenfalls diesen Namen.

siehe auch:
 Krasnoarmijsk
 Krasnoarmeiskoje

uk:Красноармійське